Телеканал «Первый Деловой» (укр. Перший Діловий) — украинский информационный медийный бренд, включающий в себя телеканал и портал Fbc.ua

Телеканал «Первый Деловой – это украинское специализированное деловое телевидение, которое предоставляет  деловые новости и аналитическую информацию круглосуточно.  Потенциальная аудитория на территории Украины достигает 14 млн зрителей.

Информационно-аналитические программы освещают актуальные вопросы ведения бизнеса в Украине и за  границей, предоставляют квалифицированный анализ и комментарии экспертов из разных сфер экономики и  бизнеса, прогнозируют развитие экономической ситуации, конъюнктуры рынка товаров и услуг.

Телеканал является лидером по просмотру аналитических программ об экономике, финансах и недвижимости.

Спутниковое и цифровое вещание осуществляется на Украине и странах Центральной и Восточной Европы, Канаде и Прибалтике. Трансляцию телеканала поддерживают свыше 90% кабельных украинских операторов.

Телеканал доступен для приёма во всех технологиях, которые используют провайдеры: DVB-C; DVB-S2; MMDS; IPTV; OTT.

Юридическое название – ТОВ "БИЗНЕС МЕДИА ЛТД».

Программы 

 «Новости»

 «Бизнес»

 «Экспертное мнение»

 «Бизнес-гость»

 «ИнфоВечер»

 «Стоки»

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телеканалы на украинском языке
Коммерческие телеканалы Украины
Спутниковые телеканалы Украины